Tutti i racconti (The Complete Stories) – volume di racconti di Isaac Asimov
 Tutti i racconti – volume di racconti di Beppe Fenoglio
 Tutti i racconti (The Complete Stories) – raccolta di racconti di Flannery O'Connor